Грачёва, Елена:
 Грачёва, Елена Николаевна (род. 1964) — российский литературовед и преподаватель.
 Грачёва, Елена Сергеевна (род. 1975) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).